Troncones kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Troncones, Guerrero, ort, La Unión de Isidoro Montes de Oca, 
 Troncones, Veracruz, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar